Trifonowa ist der Familienname folgender Personen:

 Olga Romanowna Trifonowa (* 1938), russische Schriftstellerin
 Polina Trifonowa (* 1992), ukrainisch-bulgarische Tischtennisspielerin

Siehe auch:

 Trifonow